

Конкурси 
Люди́на ро́ку — конкурс визначних особистостей у декількох країнах світу та містах України.

 Людина року — конкурс «Людина року» за версією журналу Time, започаткований у 1927 році;
 Людина року — Кембридзький біографічний довідник;
 Людина року — почесне звання «Людина року» Українського Інституту Америки;
 Людина року — загальнонаціональна програма, яка передбачає присудження титулу «Людина року» в Україні;
 Людина року — конкурс найкращих людей на Тернопільщині;
 Людина року — визначення миколаївців, які досягли найбільших професійних успіхів;
 Людина року — звання, яке призначається польською газетою «Газета Виборча».

Інші значення 
 Людина року (фільм) () — американська кінокомедія з Робіном Вільямсом у головній ролі, 2006 року.